Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2007 года по версии журнала Forbes (The World’s Richest People 2007).

Совокупное состояние участников рейтинга составляет 3,5 трлн долларов.

В список вошли 946 человек. При этом средний возраст миллиардеров снизился на 2 года по сравнению с предыдущим годом (до 62 лет). В список вошли 178 новых участников, из них 19 — из России, 14 — из Индии, 13 — из Китая, 10 — из Испании, а также появились первые миллиардеры с Кипра, из Омана, Румынии и Сербии.

Первые сорок миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Richest People 2007.
 Распределение миллиардеров по странам мира.

Миллиардеры